Башко () — латышская фамилия. Известные носители:

 Башко, Андрей Александрович (род. 1982) — белорусский хоккеист, защитник хоккейного клуба «Гомель».
 Башко, Годислав — латинско-польский хронист XIII века.
 Башко, Иосиф Станиславович (1888—1946) — военный деятель русской, советской и латвийской армии. Лётчик.